Сокращение PTC (латиницей) может означать:
 Фенилтиокарбамид () — органическое вещество; известно тем, что часть людей (около 70 %) ощущает его горьким на вкус, а часть — безвкусным.
 Paid To Click — онлайн бизнес-модель, в которой пользователи получают оплату за переход (, «щелчок [компьютерной мыши]») по ссылкам в рекламных объявлениях.
 Players Tour Championship — серия турниров по снукеру (разновидности бильярда).
 PTC (ранее ) — международная компания-разработчик программного обеспечения.
 Положительный  () — зависимость какой-либо физической величины от температуры, при которой увеличение температуры приводит к увеличению этой величины.

См. также 
  (кириллицей)